Bertil Nordahl – allenatore di calcio e calciatore svedese, fratello di Gunnar e Knut, zio di Thomas
 Gunnar Nordahl – allenatore di calcio e calciatore svedese, fratello di Bertil e Knut, padre di Thomas
 Hans Nordahl – calciatore norvegese
 Knut Nordahl – calciatore svedese, fratello di Bertil e Gunnar, zio di Thomas
 Thomas Nordahl – allenatore di calcio e calciatore svedese, figlio di Gunnar